William Johnson puede referirse a:

 William Johnson (1715-1774), pionero irlandés.
 William Johnson Fox (1786-1864), clérigo y político inglés.
 Zip the Pinhead (William Henry Johnson, c. 1842/1843-1926), fenómeno de feria y actor estadounidense.
 William Johnson McDonald (1844-1926), banquero estadounidense.
 William Johnson Sollas (1849-1936), geólogo y paleontólogo inglés. 
 William Johnson (1901-1970), pintor estadounidense.
 Ray William Johnson (1981), actor estadounidense.